Maria Fiodorowna (właśc. Zofia Dorota Wirtemberska) – żona cara Pawła I
 Maria Fiodorowna (właśc. Maria Zofia Fryderyka Dagmar, znana też jako Dagmar Duńska) – żona cara Aleksandra III